Żabin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Żabin, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Żabin, village de la voïvodie de Mazovie
 Żabin, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Żabin, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Żabin, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Voir aussi
 Żabin Łukowski, village du powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 Stary Żabin, village du powiat de Gołdap, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie